Clockers - filme de 1995, lançado no Brasil como "Irmãos de Sangue"
Leaves of Glass - filme de 2009, lançado no Brasil como "Irmãos de Sangue"

Desambiguação